Babək – miasto w Azerbejdżanie
 Babek – wieś w Bułgarii
 babek – rodzaj kiełbasy bułgarskiej